Щу́чинский район:

Белоруссия 
 Щучинский район — район в Гродненской области Белоруссии.

Казахстан 
 Щучинский район — название Бурабайского района Акмолинской области Казахстана (1928—2009).

Россия 
 Щучинский район — район, существовавший в Воронежской области (1928—1962).